In Oss zijn meerdere watertorens gebouwd.

 Oude watertoren (Oss) gebouwd in 1935
 Nieuwe watertoren (Oss) gebouwd in 1951